El término Courier puede referirse a:

Tipografía 

 Courier, tipografía digital con remates monoespaciada, inspirada en la forma de las letras que se usaban a mediados del siglo XX en las máquinas de escribir.

Servicio de correo 

 Courier (expreso), persona o compañía que lleva mensajes, paquetes, y cartas.

Empresas 

 LAN Courier, servicio de LAN Airlines especializado en logística y distribución.

Personas 

 Jim Courier, extenista profesional que llegó al número 1 del escalafón mundial en 1992.
 Paul-Louis Courier (4 de enero de 1772, 10 de abril de 1825), francés.

Publicaciones 

 The Courier, periódico en formato tabloide publicado por DC Thomson en Dundee, Escocia.
 UNESCO Courier, publicación periódica de este organismo internacional.

Automóviles 

 Ford Courier, nombre utilizado en una amplia variedad de automóviles Ford, comenzando en 1952 en Estados Unidos.

Informática y computación 

 Microsoft Courier, nombre dado a la nueva tableta PC (e-book) de Microsoft.

Cine y televisión 

 The Courier (película)

Aeronáutica y espacio 

 Courier 1B, satélite de comunicaciones experimental del ejército de los Estados Unidos, lanzado el 4 de octubre de 1960 desde cabo Cañaveral.